Happy Birthday kan syfta på:

 Happy Birthday (sång av We the People) – en låt med Flipsydes från deras debutalbum We the People från 2005
 Happy Birthday to You – en låt tillskriven Patty Hill och Mildred J. Hill publicerad 1893
 Happy Birthday (sång av Altered Images) – en låt av musikgruppen Altered Images
 "Happy Birthday (sång av Stevie Wonder) – en låt av Stevie Wonder

Se även
 Happy Birthday to You – en sång på engelska, som sjungs på födelsedagar